«All Girls Are the Same» () — песня американского рэпера Juice WRLD. Она была официально выпущена в качестве ведущего сингла с его дебютного студийного альбома Goodbye & Good Riddance 13 апреля 2018 года, после премьеры клипа в феврале. Спродюсированная Ником Мира, песня дебютировала под номером 92 в Billboard Hot 100 и достигла 41-й позиции.

Композиция 
Трек концентрируется на том, как женщины в прошлых отношениях Juice WRLD разбили его сердце своей ложью, и что он пьёт крепкие напитки, чтобы справиться со своей печалью.

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео было срежиссировано Коулом Беннеттом и было выпущено 26 февраля 2018 года.

Ремикс 
Официальный ремикс песни записан при участии американского рэпера Lil Yachty, который впервые анонсировал сотрудничество в Instagram в конце марта 2018 года. Ещё один фрагмент Juice WRLD опубликовал в Instagram 6 мая. 25 июня 2018 года, когда Lil Yachty загрузил песню на SoundCloud, она была немедленно удалена из-за проблем с авторскими правами. Тем не менее, поклонникам удалось загрузить песню до её удаления, и с тех пор она была доступна на YouTube.

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Дебютные синглы 2018 года
Синглы Interscope Records
Песни Juice WRLD
Песни 2018 года
Синглы 2018 года
Песни, написанные Ником Мира